Indymedia (от «indie»,  — независимый; Independent Media Center) — информационная сеть альтерглобалистов, организованная 24 ноября 1999 года после акций против ВТО в Сиэтле, ввиду потребности в обмене опытом и формировании широкого движения.

Структурирована как система сайтов с одинаковым ПО (естественно, с открытым кодом) — в каждой стране свой сайт, иногда собственные IndyMedia в больших городах, центральный (мировой) редактируется в Сиэтле.

Впервые предложила столь широкую возможность открытой публикации — центральную колонку ведёт редакция, новости в правой колонке (а также баннеры, комментарии, видео- и фоторепортажи) вывешиваются посетителями, соединён ссылками со всеми остальными листами IndyMedia.

Вот как сформулированы смысл и задачи её работы: «Главной идеей Индимедии является превращение простого потребителя информации в её производителя. Индимедию делает не столько редакция, сколько её активисты. Активистом мы считаем любого человека, публикующего на Индимедии свои материалы».

Конфликты и преследования

Аргентина 
В 2002-2003 гг. пять журналистов Indymedia, писавших об акциях протеста, подверглись побоям или иному жестокому обращению со стороны местной полиции.

Великобритания

Германия 
Газета публиковала обращения экстремистов в связи с поджогами в Берлине в 2011 году, нанесением ущерба зданию СДП в 2013 году  и другими происшествиями.

Немецкое ведомство по защите конституции в 25 августа 2017 закрыло немецкоязычный сайт Индимедиа, конфисковав сервера. Сайт был обвинён в поддержке организаций, добивающихся насильственного изменения конституционного строя Германии.

Греция

Италия

Мексика

США

Швейцария

Награды 
 2008 — Медаль сопротивления имени Чико Мендеса

Примечания

Ссылки 
 Indymedia.org
 Индимедиа-Россия

 Сообщества

Статьи 
 Indymedia: каждая кухарка может создавать новости!
 Медиа — в массы!

Информационные агентства
Неформальные организации
Антиглобализм
Анархизм
Гражданская журналистика
Свободный контент
Гражданские медиа
Критика СМИ
Сайты, лицензированные по Creative Commons
Организации, основанные в 1999 году